Giovanni Paolo I – Albino Luciani, che pontificò nel settembre del 1978
 Giovanni Paolo II – Karol Wojtyła, che pontificò dal 1978 al 2005

Pagine correlate 

Santi Giovanni e Paolo (disambigua)
Giovanni Paolo II (disambigua)